Ла Рајуела има више значења:

 Ла Рајуела (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Рајуела (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Рајуела (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Рајуела, Лас Месас и ла Палма (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику